Tobes puede hacer referencia a:

Tobes, una localidad de Asturias.
Tobes, una localidad de Burgos.
Tobes, una localidad de Guadalajara.